Claix (Charente)
 Claix (Isère)
 Saint-Just-de-Claix
 Le Pont-de-Claix

Desambiguações de topônimos